Katarzyna II:
 Katarzyna II – cesarzowa Rosji
 Katarzyna II de Valois